Christmas Time (Is Here Again) – singolo dei The Beatles del 1967
 Christmas Time – singolo di Bryan Adams del 1985
 Christmas Time – album di Wendy Moten del 1995
 Christmas Time – traccia del singolo Quit Playing Games (With My Heart) dei Backstreet Boys del 1996
 Christmas Time – singolo di Christina Aguilera del 2000
 Christmas Time (Don't Let the Bells End) – singolo dei The Darkness del 2003
 Christmas Time – album di Marcos Witt del 2005
 Christmas Time – album dei Boney M. del 2008